Poljica su naselje u sastavu sastavu Općine Vrsi u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 426 stanovnika.

Znamenitosti 

 Rimokatolička crkva svetog Mihovila
 Pravoslavna crkva rođenja Bogorodice - Mala Gospa

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji